Gragnana ima više značenja:
 Gragnana, Lucca
 Gragnana, Massa-Carrara